Мартіна Хінгіс була дворазовою чинною чемпіонкою, і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши несіяну Амелі Моресмо з рахунком 6–2, 6–3. Цією перемогою вона приєдналася до Маргарет Корт, Івонн Гулагонг, Штеффі Граф і Моніки Селеш як єдиних жінок, які тричі поспіль виграли Відкритий чемпіонат Австралії. Крім того, Хінгіс стала єдиною жінкою, яка виграла три поспіль Відкритих чемпіонати Австралії одночасно і в одиночному і в парному розряді.

Це був перший фінал турнірів Великого шолома для майбутньої першої ракетки світу Моресмо. І він залишиться єдиним для неї таким досягненням до 2006 року, попри те що Моресмо була однією з провідних тенісисток початку 2000-х років.

Перед своєю поразкою в півфіналі від Хінгіс, Моніка Селеш провела на Відкритому чемпіонаті Австралії 33 матчі без поразок, починаючи з її першого матчу 1991 року, найдовша для жінок безпрограшна серія у відкриту еру.

Це був перший турнір Великого шолома, на якому  Надія Петрова і Олена Дементьєва змагалися в основній сітці. Вони програли Домінік Ван Рост і Хінгіс у першому і другому колі відповідно. Також це був останній Відкритий чемпіонат Австралії для чотириразової переможниці цього турніру Штеффі Граф, яка поступилася Селеш у чвертьфіналі.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 

1999, Жінки, одиночний розряд
Тур WTA 1999
1999 у тенісі